Amaranthus berchtholdi es una especie no aceptada y puede referirse a:
 Amaranthus berchtholdi descrita por hort. es el Amaranthus caudatus de L.
 Amaranthus berchtholdi descrita por hort. ex Moq. es el Amaranthus hybridus de L.